Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale Nicklas Utgren e Lars-Anders Wahlgren 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Darren Cahill /  Gary Muller (primo turno)
 Wally Masur /  Jason Stoltenberg (quarti di finale)

 Mark Knowles /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Kelly Jones /  Trevor Kronemann (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1994